Kulturknall ist der Name
 einer Benefiz-Veranstaltungsreihe in Seehausen und Murnau am Staffelsee, s. KultURKNALL
 eines Kabarettduos, s. Mannheimer KultUrknall